Неудержимый — многозначный термин.

 Неудержимый — последний (четвёртый) корабль проекта 56-М; ВМФ СССР.

Фильмы 
 Неудержимый — одно из русских названий американского детективного сериала «Отступник» (1992—1997)
 Неудержимый — американский боевик Уолтера Хилла с Сильвестром Сталлоне и Соном Каном в главных ролях (2013).
 Неудержимый — индийский боевик режиссёра Срину Вайтла (2014).

См. также 
 Неудержимые (фильм)